2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2015/15 steht für: